Müggenhall ist der Name folgender Orte:

 Müggenhall (Franzburg), Ortsteil der Stadt Franzburg in Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland
 Müggenhall, Ort in der Gmina Stara Dąbrowa in der Woiwodschaft Westpommern, Polen; siehe: Białuń (Stara Dąbrowa)